Istanboel, een stad in Turkije
Istanboel (provincie), een provincie van Turkije
Istanbul (1957), een Amerikaanse film uit 1957
Istanbul (1985), een Belgische film uit 1985